Fanlore est un wiki créé pour documenter l'histoire des œuvres transformatives, ainsi que celle des fans et des fandoms, en mettant l'accent sur les participants et leurs activités plutôt que sur les canons des fandoms. La version bêta de Fanlore a été lancée en septembre 2008, et le wiki en est sorti en décembre 2010.

Plus de  avaient déjà été créées sur Fanlore en juin 2018, avec plus de  effectuées par plus de  enregistrés. Le wiki a passé la barre du million de modifications en janvier 2021.

L'objectif de Fanlore est de permettre aux fans de documenter leurs compréhensions et leurs expériences des fandoms, qu'elles soient passées ou présentes. L'intention de son groupe mère, l'Organisation pour les Œuvres Transformatives, un organisme sans but lucratif, est de conserver pour la postérité les travaux des fans, ainsi que les événements, les débats, et toutes autres discussions qui prennent place au sein des fandoms. Le public du site comprend des fans, des journalistes, des universitaires, et des personnes nouvelles aux fandoms. Fanlore est géré par le Comité Fanlore au sein de l'Organisation pour les Œuvres Transformatives. Des bénévoles supplémentaires, appelés les Jardiniers, ont un plus grand accès à l'édition du site que les contributeurs ordinaires, et surveillent les nouvelles modifications pour vérifier que toutes les contributions sont correctement intégrées. Ces bénévoles répondent également aux questions et apportent leur aide aux autres contributeurs.

Identité visuelle 

Le logo de Fanlore a été remplacé le 30 juin 2020. Il s'agit du premier changement de logo dans l'histoire du site, après plus de 11 ans d'existence. Ce changement a été effectué pour qu'il soit plus thématiquement en ligne avec les autres logos de l'Organisation pour les Œuvres Transformatives.

Fonctionnalités et culture 
Les principales catégories de contenu de Fanlore sont les suivantes : Activités de Fans, Communautés de Fans, Œuvres de Fans, Fandoms, Personnes, Perspectives sur les Fans, Schémas & Genres, un Glossaire, et une Chronologie.

Fanlore est guidé par la politique du point de vue pluriel, qui a été ainsi expliquée par l'un des membres fondateurs de l'Organisation pour les Œuvres Transformatives, Francesca Coppa :Fanlore est beaucoup plus convivial, plus tolérant, et moins conflictuel que la plupart des wikis, qui peuvent être des endroits notoirement hostiles. Nous avons une philosophie spécifique du Point de Vue Pluriel et non seulement acceptons - mais aussi activement recherchons - plusieurs points de vue sur tout.Beaucoup des personnes les plus actives sur Fanlore sont des fans plus âgés et mieux établis, plus intéressés par la documentation de l'histoire des fandoms avant 2010, menant à un site axé plus spécialement sur les fanzines et les activités de fans sur LiveJournal. Fanlore continue de solliciter les contributions des fans ayant des expériences différentes.

Le site propose régulièrement des défis d'édition, tels que l'événement annuel April Showers, et a sa propre page sur les réseaux sociaux, distincte de celle de l'Organisation pour les Œuvres Transformatives. La création et le développement du site, effectués en grande partie par des femmes, ont par ailleurs eu pour conséquence une certaine vision de l'histoire des fandoms qui reflète plus particulièrement les activités des femmes dans ce milieu.

Utilisation 
En mai 2015, Fanlore a annoncé que le site avait été choisi par l' American Folklife Center, qui fait partie de la Bibliothèque du Congrès des États-Unis, pour être archivé dans le cadre des Archives Web de la Culture Numérique. La responsable de l'American Folklife Center, Nicole Saylor, a en 2016 ainsi expliqué ce choix : « Les fanfictions et autres types d'œuvres de fans ont été identifiés comme importantes car les fandoms adoptent tant des éléments-clés du folklore et de la culture vernaculaire. Une variété de sites axés sur les fandoms ont donc été sélectionnés pour la collection. Nous étions également intéressés par les sites sur lesquels des communautés avaient travaillé pour synthétiser, organiser et collecter des exemples de telles pratiques. » Le contenu du site a été capturé et enregistré entre le 7 octobre 2010 et le 5 août 2016.

Des articles sur Fanlore ont été utilisés en tant que ressources dans un certain nombre d'articles médiatiques et d'autres discussions sur les sujets de la terminologie des fandoms, des activités des fans, de l'histoire de certains genres en particulier, dans des discussions entre fans sur leur propre culture, des déclarations sur les œuvres de fans par les créateurs de l’œuvre canon, de la documentation sur des fandoms spécifiques et des thèmes populaires, sur le développement des fandoms modernes, l'histoire des anciens auteurs de fanfiction, dans des listes des communautés existantes, sur les représentations de personnages, et sur les thèmes présents dans les œuvres de fans.

L'archivage d'images de Fanlore a été utilisé dans des articles médiatiques liés aux fandoms. Fanlore sert également de ressource pour des discussions sur la mission de son organisation fondatrice, l'Organisation pour les Œuvres Transformatives.

En plus des médias d'information, Fanlore est une ressource utile pour les universitaires qui poursuivent leurs recherches sur le sujet des fans ou d'autres sujets liés aux fandoms. En juin 2018, Google Scholar affichait 431 citations du wiki Fanlore.

Références 

Projet utilisant MediaWiki
Fan fiction